

Городские населённые пункты 
 Посёлок городского типа (рабочий посёлок) Пушкинские Горы —  6500 человек (XII. 2000 г.), 6089 человек (X. 2002 г.), 5222 человека (X. 2010 г.), 4978 человек (I. 2013 г.) —  городское поселение «Пушкиногорье».

Сельские населённые пункты 
Ниже представлен сортируемый (по столбцам) список населённых пунктов Пушкиногорского района Псковской области, распределённых по муниципальным образованиям (сельским поселениям— волостям и городскому поселению) с оценками численности населения сельских населённых пунктов на конец 2000 года и по переписи населения 2002 года.

Примечания 											
											

П